Efendioğlu ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter türkischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn (-oğlu) des Efendi“.

Namensträger 
 Rıza Efendioğlu (* 1982), türkischer Fußballspieler
 Yusuf Efendioğlu (* 1989), türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Familienname
Türkischer Personenname